Ахмад ибн Асад (; умер в 864 году) — эмир Ферганы в 819—864 годах и эмир Самарканда с 842 по 864 год. Он был сыном Асад ибн Самана и внуком основателя династии Саман-худата.

Биография 
В 819 году Ахмад ибн Асад получил Фергану от наместника Хорасана Хасана ибн Абада с одобрения халифа Абдуллах аль-Мамуна, за поддержку во время восстания Рафи ибн Лейса. В 842 году после смерти брата Нуха ибн Асада, наместник Хорасана Абдалла, назначил Ахмада ибн Асада и Яхью ибн Асада, совместно править Самаркандом. После смерти Нуха, Ахмад становится главой семьи.

Впоследствии Ахмад ибн Асад значительно ограничил власть своего брата Яхьи, но оставил номинально править Самаркандом до самой его смерти в 855 году. После смерти Яхьи ибн Асада, область Шаш переходит под управление Ахмада. Шаш и Устрашану Ахмад передал в управление своему сыну Якубу. 

В период правления Ахмада государство добилось автономии от Аббасидского халифата и Тахиридов. К концу правления Ахмад владел большей частью Мавераннахра, Бухарой и Хорезмом. В 864 году Ахмад ибн Асад умирает, его сын Наср I становится эмиром Самарканда и Ферганы, а Якуб ибн Ахмад эмиром Чача.

Захоронение 
Ахмад ибн Асад захоронен в Бухаре в мавзолее Саманидов.

Примечание 

Саманиды
История Узбекистана
Персоналии по алфавиту